Chat est un terme ambigu employé en français pour désigner de nombreux félins de taille moyenne ou plus petite, appartenant à la sous-famille des félinés. Employé seul, il s'agit du nom vernaculaire donné au chat domestique (Felis silvestris catus). Par synecdoque, chat peut désigner l'ensemble des félins : l'expression « chat sauvage » s'applique à plusieurs espèces ou sous-espèces de petits félins, tandis que la sous-famille des Panthérinés est parfois désignée par l'expression .

Liste de noms français de félins appelés « chat » 
Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et figurent donc plusieurs fois dans cette liste. Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

A-C 
Chat des Andes : Oreailurus jacobita
 Il vit dans les Andes, entre le Chili et le Pérou. Sa robe gris-brun argenté, très fournie, lui permet de fréquenter les hauts sommets, jusqu'à .
Chat bai : Pardofelis badia
Il vit à Bornéo et se distingue de ses congénères locaux par une robe uniforme rousse ou brune. Il se nourrit principalement de petits mammifères comme les rongeurs. Son poids se situe entre 2 et .
Chat de Biet (ou chat des déserts de Chine) : Felis bieti
 Il vit dans les steppes de Mongolie et on le rencontre en montagne, jusqu'à  d'altitude. Sa robe est pâle, avec des rayures peu prononcées.
 Chaus (ou chat des marais, de jungle) - Felis chaus
 Il vit en Inde, mais on le rencontre jusqu'en Thaïlande, où il s'est spécialisé dans la chasse au canard. Ce grand chat vivait auparavant en Afrique.
 Chat du Chili : Leopardus guigna
 Petit félin tacheté des forêts d'Amérique du Sud, deux fois plus petit qu'un chat domestique.
Chat de Chine : Prionailurus bengalensis

D 
Chat du désert : Felis margarita
Chat domestique : Felis silvestris catus
Chat doré africain : Profelis aurata
Il vit dans les forêts du bassin du Congo. De taille moyenne, sa robe est brun doré.
Chat doré d'Asie : Catopuma temminckii
Il vit en Chine du Sud et en Inde, dans les forêts et les montagnes de basse altitude. Son poids dépasse facilement les .

G-I 
Chat ganté : Felis silvestris lybica
Petit félin commun dans toute l'Afrique, il porte une robe tabby sur fond jaune. Il chasse la nuit et se domestique assez facilement.
Chat du Général Marguerite : Felis margarita
Chat de Geoffroy : Oncifelis geoffroyi
On le rencontre de la Bolivie jusqu'en Patagonie. Il vit dans les arbres et chasse la nuit. Sa robe est tabby gris-brun.
Chat haret : Felis silvestris
Chat d'Iriomote : Prionailurus bengalensis iriomotensis

L 
Chat léopard du Bengale : Prionailurus bengalensis
 Il vit en Asie du Sud-Est, en Sibérie, au Tibet et en Chine. D'un poids moyen de , sa robe ressemble à celle de la panthère et est considérée comme telle.
Chat léopard de l'Inde : Prionailurus bengalensis

M-O 
Chat marbré : Pardofelis marmorata
Il vit surtout en Birmanie, au Népal et à Bornéo. De taille moyenne, mais possédant de longues pattes, c'est un chasseur d'oiseaux redoutable. Il adore vivre dans les arbres, près d'un point d'eau. Sa robe ressemble à celle de la panthère.
Chat de Marguerite : Felis margarita
Chat de Mongolie : Felis bieti
Chat des montagnes chinoises : Felis bieti
Chat orné (ou chat des steppes)
Il vit dans les steppes et les forêts de l’ouest de l’Asie jusqu'au désert de l’Indus. Sa robe est tabby fauve clair .

P-R 
Chat pajeros : Oncifelis colocolo
Chat de Pallas : Otocolobus manul
Il vit en Asie centrale, en Chine occidentale et en Russie de l'Est. Sa robe est grise et son poids atteint de 3 à .
Chat des pampas : Oncifelis colocolo
vit sur les hauts plateaux couverts de prairies, de l'Équateur à la Patagonie. La couleur de sa robe peut être grise, jaune ou brune, avec des rayures brun foncé.
Chat-pard : Profelis aurata
Chat à pieds noirs : Felis nigripes
Il vit dans les déserts, en particulier celui du Kalahari, où il se nourrit de petits oiseaux et de serpents. Petit, bas sur pattes, sa belle robe fauve est marquée de noir.
Chat pêcheur : Prionailurus viverrinus
Chat à pieds noirs : Felis nigripes
Chat rubigineux (ou chat rougeâtre, chat rouilleux…) : Prionailurus rubiginosus
Il vit dans les régions herbeuses le Sud de l'Inde. Plus petit que le chat domestique, sa robe rousse tachetée est rayée de brun.

S 
Chat des sables (ou chat de Marguerite) : Felis margarita
 Il vit principalement dans les déserts d'Afrique et du Moyen-Orient. Son pelage très peu rayé lui permet de bien s'adapter à son environnement.
Chat sauvage : Felis silvestris.
Il vit dans les forêts d'Europe centrale et méridionale. De la taille d'un renard, sa fourrure est tabby brun-roux, et sa queue annelée est en forme de massue.

T-V 
Chat de Temminck : Catopuma temminckii
Chat à tête plate : Prionailurus planiceps
Il vit en Malaisie. Assez petit, il a les pattes et la queue courtes, une robe brun argenté. Il adore vivre près de l'eau et se nourrit aussi bien de poisson que d'oiseaux ou de petits rongeurs.
Chat-tigre désigne plusieurs espèces de petit félins sud-américain
Chat de Tsushima : Chat-léopard de Sibérie se trouvant uniquement sur l'île de Tsushima au Japon.
Chat viverrin (ou chat pêcheur) : Prionailurus viverrinus
 Il vit en Indonésie, dans le Sud de la Chine et au Pakistan. Comme son nom l'indique, ce gros chat au pelage fauve tacheté se nourrit essentiellement de poisson.

Notes et références

Annexes 

Autres « chats » :
Chat (homonymie) :
 Chat marsupial qui, comme son nom l'indique, n'est pas un félin mais un marsupial.
L'attribution du nom, chat, genette ou civette à de nombreuses espèces de Viverridae dont des spécimens étaient apprivoisés, a varié selon les époques, par conséquent, dans un document, pour distinguer l'espèce par son nom il est important de connaitre la date, voir l'auteur, du document qui en parle.
 , plusieurs espèces aujourd'hui appelées .
Le chat de Constantinople, chat d'Espagne est le nom donné à des espèces aujourd'hui appelées genette
 Chat-huant est un des noms de la Chouette hulotte
 etc.
Liste des races de chats
Liste des chats de fiction

Carnivore (nom vernaculaire)

Expression relative aux félins
Nom de carnivore ambigu